plaatsen:

Pombal (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Pombal (Portugal), een gemeente in het Portugese district Leiria
Pombal (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Pombal
Pombal (Alfândega da Fé), een plaats in de Portugese gemeente Alfândega da Fé
Pombal (Carrazeda de Ansiães), een plaats in de Portugese gemeente Carrazeda de Ansiães

persoon:
"Pombal" is de gebruikelijke aanduiding voor de Markies van Pombal, eerste minister van Portugal van 1750 tot 1777.